Rebberg est un mot composé allemand.

Étymologie 
Il se compose des mots « Rebe » qui signifie « vigne » et « Berg » qui signifie « mont ». De cette façon le terme se peut traduire littéralement par « mont des vignes ».

Viticulture
Rebberg, un vignoble en pente.

Toponyme
 Rebberg, un mont et faubourg de la ville Mulhouse en Alsace.
 Rebberg/Vignoble, un faubourg de la ville Biel/Bienne en Suisse.
 Rebberg, une colline du village Gundelfingen (Bade-Wurtemberg) en Allemagne.